Kushtia Sadar
 Kushtia (district)